Villa Isabela kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Villa Isabela (kommun), Puerto Plata, 
 Villa Isabela (ort), Puerto Plata,